Europass (mobiliteitsinstrument), een aantal Europese documenten om kennis en vaardigheden op uniforme wijze kunnen vastleggen
 Europass (voetbal), de bal van het Europees kampioenschap voetbal 2008